Singles — сборник всех синглов британской рок-группы Suede. Выпущен в 2003 году. Помимо синглов на альбоме присутствуют две новые песни: «Attitude» и «Love the Way You Love».

Альбом занял девятое место в датском хит-параде, где провёл 10 недель; на одну неделю он вошёл также в чарты Норвегии и Финляндии, заняв соответственно 14-ю и 35-ю строчки. В рейтинге продаж Великобритании он провёл две недели, дебютировав на 31-м месте и затем опустившись на 58-е.

«Attitude» был выпущен на сингле, заняв 14-е место в Британии и 16-е в Дании.

Список композиций

Примечания 

2003
Сборники 2003 года
Сборники на английском языке